Amphoe Kabin Buri (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Südosten der Provinz Prachin Buri. Die Provinz Prachin Buri liegt im Osten der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Amphoe Kabin Buri wird von folgenden Amphoe begrenzt (vom Westen im Uhrzeigersinn aus gesehen): die Amphoe Si Maha Phot, Prachantakham und Na Di der Provinz Prachin Buri, die Amphoe Mueang Sa Kaeo und Khao Chakan in der Provinz Sa Kaeo sowie Amphoe Sanam Chai Khet in der Provinz Chachoengsao.

Wichtige Flüsse des Landkreises sind der Khlong Hanuman, der Khlong Phra Prong und der Maenam Prachin Buri (auch Maenam Bang Pakong genannt).

Geschichte 
Kabin Buri war bereits während der Ayutthaya-Periode eine Stadt (Mueang). Die Verwaltung lag in Ban Hanuman. Im Jahr 1906 wurde die Verwaltung nach Ban Paknam verlegt. Am 1. April 1926 wurden die beiden Kreise Mueang Kabin Buri und Aranyaprathet zu Landkreisen der Provinz Prachin Buri.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Kabin Buri ist in 14 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 193 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt drei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Kabin (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Kabin.
 Mueang Kao (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Kabin, Mueang Kao.
 Sa Bua (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Lat Takhian.

Außerdem gibt es 14 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Kabin (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Kabin.
 Mueang Kao (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Mueang Kao.
 Wang Dan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Dan.
 Nonsi (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nonsi.
 Yan Ri (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Yan Ri.
 Wang Takhian (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Takhian.
 Hat Nang Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Hat Nang Kaeo.
 Lat Takhian (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Lat Takhian.
 Ban Na (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Na.
 Bo Thong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bo Thong.
 Nong Ki (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Ki.
 Na Khaem (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Khaem.
 Khao Mai Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khao Mai Kaeo.
 Wang Tha Chang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Tha Chang.

Sport 
Der Kabin United FC ist in Amphoe Kabin Buri beheimatet.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Kabin Buri von amphoe.com (in Thai)

Kabin Buri